Судариков — русская фамилия; имеет женскую форму Сударикова.

Известные носители 
 Судариков, Александр Борисович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Судариков, Алексей Александрович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Судариков, Николай Георгиевич (1913—2000) — советский дипломат, посол.
 Судариков, Павел Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Судариков, Сергей Николаевич (род. 1971) — российский предприниматель, владелец группы компаний «Регион».